La Coupe d'Asie des clubs champions de basket-ball (FIBA Asia Champions Cup) est une compétition annuelle de basket-ball entre les meilleurs clubs du continent asiatique. Elle est organisée par la FIBA Asie.

Palmarès

Bilan par équipe

Bilan par pays

Notes et références

Lien externe 
 Fibaasia.net

Basket-ball en Asie
Asie, Coupe des clubs champions
Compétition fondée en 1981